Az elakadt szekeres a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat harmadik évadának negyedik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Szálas Gabriella
 Mozdulattervezők: Koltai Jenő, Szemenyei András
 Rajzolták: Csonka György, Görgényi Ferenc, Gregán György, Rajkai György, Rofusz Ferenc, Zimmer Judit
 Asszisztens: Méhl Tibor
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek